Carl Sick ist der Name folgender Personen:

* Carl Sick (Mediziner) (1856–1929), deutscher Chirurg
 Carl Sick (Schauspieler) (1865–nach 1921), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor